Heinrich Zaar ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Zaar (Architekt, 1847) (1847–1904), deutscher Architekt
 Heinrich Zaar (Architekt, 1875) (1875–um 1935), deutscher Architekt